Västerlövsta kan syfta på:

 Västerlövsta socken – socken i Uppland
 Västerlövsta landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1970
 Västerlövsta församling – en församling i Uppsala stift
 Västerlövsta kyrka – församlingskyrka i Västerlövsta församling
 Västerlövsta distrikt – ett distrikt i Heby kommun och Uppsala län 2016–